Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Amanda Coetzer che ha battuto in finale Kimiko Date 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Gabriela Sabatini (secondo turno)
 Kimiko Date (finale)
 Amanda Coetzer (campionessa)

 Katerina Maleeva (primo turno)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)
 Julie Halard (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1993